La nazionale di pallavolo maschile delle Fær Øer è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo delle Fær Øer ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica delle Fær Øer.

Risultati

Campionato europeo dei piccoli stati

Collegamenti esterni